Ondine é uma gravadora da Finlândia. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da Finlândia
Membros da IFPI